Первая кровь:
 Первая кровь (роман)
 Рэмбо: Первая кровь
 Рэмбо: Первая кровь 2

См. также 
 Рэмбо